Austria:
 Leoben – powiat w kraju związkowym Styria
 Leoben – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben
 Leoben – miejscowość w gminie Krems in Kärnten w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau